Rien (plaats), een dorp in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
Rien (taal), een van de Tai-talen
Rien (voornaam), een jongensnaam en meisjesnaam

Land van Rijen of de gouw Rien, Antwerpen